The Stronger Man – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Stronger Man – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company